Anastácio kan syfta på:

Brasilien 

 Anastácio (kommun), Mato Grosso do Sul, 
 Anastácio (ort), Mato Grosso do Sul,